Die untenstehenden Gemeinden liegen im brasilianischen Bundesstaat Paraíba. Die Zahl hinter den 223 Gemeindenamen ist die Bevölkerung im Gemeindegebiet in einer Schätzung des brasilianischen Bundesamtes für Statistik und Geographie (IBGE) für den 1. Juli 2016. Die Pfeile hinter den Einwohnerzahlen geben die Entwicklung zur Schätzung von 2003 an.

Die letzte Schätzung war vom 1. Juli 2021, deren Zahlen hier noch nicht berücksichtigt sind. Aktuelle Zahlen werden nach der nächsten Volkszählung für 2022 eingefügt.

Gemeinden 

Muster ab 2021:

 Água Branca – 10.172 Ew.
 Aguiar (Paraíba) – 5.567 Ew.
 Alagoa Grande – 28.604 Ew.
 Alagoa Nova – 20.565 Ew.
 Alagoinha – 14.367 Ew.
 Alcantil – 5.475 Ew.
 Algodão de Jandaíra – 2.488 Ew.
 Alhandra – 19.412 Ew.
 Amparo – 2.229 Ew.
 Aparecida (Paraíba) – 8.349 Ew.
 Araçagi – 17.061 Ew.
 Arara – 13.448 Ew.
 Araruna – 20.237 Ew.
 Areia – 22.940 Ew.
 Areia de Baraúnas – 2.137 Ew.
 Areial – 6.938 Ew.
 Aroeiras – 19.178 Ew.
 Assunção – 3.876 Ew.
 Baía da Traição – 8.951 Ew.
 Bananeiras – 21.195 Ew.
 Baraúna – 4.843 Ew.
 Barra de Santa Rosa – 15.286 Ew.
 Barra de Santana – 8.245 Ew.
 Barra de São Miguel – 5.943 Ew.
 Bayeux (Brasilien) – 97.010 Ew.
 Belém (Paraíba) – 17.640 Ew.
 Belém do Brejo do Cruz – 7.334 Ew.
 Bernardino Batista – 3.398 Ew.
 Boa Ventura – 5.410 Ew.
 Boa Vista (Paraíba) – 5.986 Ew.
 Bom Jesus – 2.550 Ew.
 Bom Sucesso – 4.989 Ew.
 Bonito de Santa Fé – 11.814 Ew.
 Boqueirão – 17.757 Ew.
 Borborema – 5.399 Ew.
 Brejo do Cruz – 14.006 Ew.
 Brejo dos Santos – 6.435 Ew.
 Caaporã – 21.717 Ew.
 Cabaceiras – 5.511 Ew.
 Cabedelo – 68.033 Ew.
 Cachoeira dos Índios – 10.191 Ew.
 Cacimba de Areia – 3.731 Ew.
 Cacimba de Dentro – 17.153 Ew.
 Cacimbas – 7.148 Ew.
 Caiçara – 7.288 Ew.
 Cajazeiras – 62.187 Ew.
 Cajazeirinhas – 3.181 Ew.
 Caldas Brandão – 5.986 Ew.
 Camalaú – 5.996 Ew.
 Campina Grande – 410.332 Ew.
 Capim – 6.441 Ew.
 Caraúbas – 4.171 Ew.
 Carrapateira (Paraíba) – 2.635 Ew.
 Casserengue – 7.436 Ew.
 Catingueira – 4.927 Ew.
 Catolé do Rocha – 30.360 Ew.
 Caturité – 4.810 Ew.
 Conceição (Paraíba) – 18.903 Ew.
 Condado – 6.743 Ew.
 Conde – 24.380 Ew.
 Congo (Paraíba) – 4.785 Ew.
 Coremas – 18.628 Ew.
 Coxixola – 1.909 Ew.
 Cruz do Espírito Santo – 17.386 Ew.
 Cubati – 7.234 Ew.
 Cuité – 20.337 Ew.
 Cuité de Mamanguape – 6.349 Ew.
 Cuitegi – 6.815 Ew.
 Curral de Cima – 5.218 Ew.
 Curral Velho – 2.520 Ew.
 Damião – 5.296 Ew.
 Desterro – 8.280 Ew.
 Diamante (Paraíba) – 6.570 Ew.
 Dona Inês – 10.419 Ew.
 Duas Estradas – 3.606 Ew.
 Emas – 3.507 Ew.
 Esperança (Paraíba) – 33.031 Ew.
 Fagundes – 11.345 Ew.
 Frei Martinho – 2.988 Ew.
 Gado Bravo (Paraíba) – 8.443 Ew.
 Guarabira – 58.881 Ew.
 Gurinhém – 14.126 Ew.
 Gurjão – 3.407 Ew.
 Ibiara – 5.949 Ew.
 Igaracy – 6.182 Ew.
 Imaculada – 11.792 Ew.
 Ingá – 18.105 Ew.
 Itabaiana – 24.519 Ew.
 Itaporanga – 24.674 Ew.
 Itapororoca – 18.527 Ew.
 Itatuba – 10.809 Ew.
 Jacaraú – 14.348 Ew.
 Jericó – 7.730 Ew.
 Joca Claudino – 2.685 Ew.
 João Pessoa – 811.598 Ew.
 Juarez Távora – 7.901 Ew.
 Juazeirinho – 18.061 Ew.
 Junco do Seridó – 7.111 Ew.
 Juripiranga – 10.721 Ew.
 Juru – 9.880 Ew.
 Lagoa – 4.676 Ew.
 Lagoa de Dentro – 7.645 Ew.
 Lagoa Seca – 27.398 Ew.
 Lastro – 2.745 Ew.
 Livramento – 7.371 Ew.
 Logradouro – 4.299 Ew.
 Lucena (Paraíba) – 12.965 Ew.
 Mãe d'Água – 4.017 Ew.
 Malta (Paraíba) – 5.668 Ew.
 Mamanguape – 44.694 Ew.
 Manaíra – 11.064 Ew.
 Marcação – 8.475 Ew.
 Mari – 21.806 Ew.
 Marizópolis – 6.569 Ew.
 Massaranduba (Paraíba) – 13.775 Ew.
 Mataraca – 8.345 Ew.
 Matinhas – 4.517 Ew.
 Mato Grosso (Paraíba) – 2.892 Ew.
 Maturéia – 6.516 Ew.
 Mogeiro – 13.300 Ew.
 Montadas – 5.611 Ew.
 Monte Horebe – 4.793 Ew.
 Monteiro (Paraíba) – 33.039 Ew.
 Mulungu – 9.882 Ew.
 Natuba – 10.455 Ew.
 Nazarezinho – 7.307 Ew.
 Nova Floresta – 10.644 Ew.
 Nova Olinda – 5.971 Ew.
 Nova Palmeira – 4.849 Ew.
 Olho d'Água – 6.578 Ew.
 Olivedos – 3.916 Ew.
 Ouro Velho – 3.033 Ew.
 Parari – 1.782 Ew.
 Passagem (Paraíba) – 2.404 Ew. 
 Patos (Paraíba) – 107.790 Ew.
 Paulista (Paraíba) – 12.263 Ew.
 Pedra Branca (Paraíba) – 3.800 Ew.
 Pedra Lavrada – 8.053 Ew.
 Pedras de Fogo – 28.395 Ew.
 Pedro Régis – 6.067 Ew.
 Piancó – 16.039 Ew.
 Picuí – 18.704 Ew.
 Pilar (Paraíba) – 11.863 Ew.
 Pilões (Paraíba) – 6.667 Ew.
 Pilõezinhos – 5.099 Ew.
 Pirpirituba – 10.570 Ew.
 Pitimbu – 18.938 Ew.
 Pocinhos – 18.451 Ew.
 Poço Dantas – 3.774 Ew.
 Poço de José de Moura – 4.282 Ew.
 Pombal – 32.739 Ew.
 Prata – 4.415 Ew.
 Princesa Isabel – 23.247 Ew.
 Puxinanã – 13.638 Ew.
 Queimadas – 43.945 Ew.
 Quixabá – 1.933 Ew.
 Remígio – 19.368 Ew.
 Riachão – 3.570 Ew.
 Riachão do Bacamarte – 4.503 Ew.
 Riachão do Poço – 4.481 Ew.
 Riacho de Santo Antônio – 1.955 Ew.
 Riacho dos Cavalos – 8.587 Ew.
 Rio Tinto (Paraíba) – 24.090 Ew.
 Salgadinho (Paraíba) – 2.927 Ew.
 Salgado de São Félix – 12.145 Ew.
 Santa Cecília – 6.570 Ew.
 Santa Cruz (Paraíba) – 6.582 Ew.
 Santa Helena – 5.902 Ew.
 Santa Inês – 3.595 Ew.
 Santa Luzia (Paraíba) – 15.341 Ew.
 Santa Rita – 136.851 Ew.
 Santa Teresinha – 4.582 Ew.
 Santana de Mangueira – 5.191 Ew.
 Santana dos Garrotes – 7.067 Ew.
 Santo André – 2.529 Ew.
 São Bentinho – 4.497 Ew.
 São Bento – 33.847 Ew.
 São Domingos de Pombal – 3.091 Ew.
 São Domingos do Cariri – 2.582 Ew.
 São Francisco (Paraíba) – 3.369 Ew.
 São João do Cariri – 4.582 Ew.
 São João do Rio do Peixe – 17.934 Ew.
 São João do Tigre – 4.427 Ew.
 São José da Lagoa Tapada – 7.678 Ew.
 São José de Caiana – 6.256 Ew.
 São José de Espinharas – 4.659 Ew.
 São José de Piranhas – 20.062 Ew.
 São José de Princesa – 3.897 Ew.
 São José do Bonfim – 3.530 Ew.
 São José do Brejo do Cruz – 1.793 Ew.
 São José do Sabugi – 4.135 Ew.
 São José dos Cordeiros – 3.720 Ew.
 São José dos Ramos – 5.920 Ew.
 São Mamede – 7.738 Ew.
 São Miguel de Taipu – 7.131 Ew.
 São Sebastião de Lagoa de Roça – 11.762 Ew.
 São Sebastião do Umbuzeiro – 3.469 Ew.
 Sapé (Paraíba) – 52.697 Ew.
 Seridó – 10.994 Ew.
 Serra Branca – 13.637 Ew.
 Serra da Raiz – 3.137 Ew.
 Serra Grande – 3.089 Ew.
 Serra Redonda – 7.036 Ew.
 Serraria – 6.123 Ew.
 Sertãozinho – 4.969 Ew.
 Sobrado – 7.754 Ew.
 Solânea – 26.551 Ew.
 Soledade (Paraíba) – 14.853 Ew.
 Sossêgo – 2.522 Ew.
 Sousa (Paraíba) – 69.554 Ew.
 Sumé – 16.872 Ew.
 Tacima – 10.896 Ew.
 Taperoá – 15.193 Ew.
 Tavares (Paraíba) – 14.615 Ew.
 Teixeira (Paraíba) – 15.085 Ew.
 Tenório – 3.093 Ew.
 Triunfo (Paraíba) – 9.465 Ew.
 Uiraúna – 15.307 Ew.
 Umbuzeiro – 9.901 Ew.
 Várzea – 2.784 Ew.
 Vieirópolis – 5.327 Ew.
 Vista Serrana – 3.777 Ew.
 Zabelê – 2.227 Ew.

Siehe auch 
 Liste der Gemeinden in Brasilien

Weblinks 
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): Municípios: Paraíba. Siehe dort die Ortseinträge unter Paraíba.

Einzelnachweise 

 
Paraiba
!